Ice Age (franchise)
Ice Age (film), een animatiefilm uit 2002
Ice Age (computerspel), een computerspel uit 2002 dat gebaseerd is op bovengenoemde film
Ice Age: The Meltdown, een animatiefilm uit 2006 
Ice Age 2: The Meltdown (computerspel), een computerspel uit 2006 dat gebaseerd is op bovengenoemde film
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, een animatiefilm uit 2009
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (computerspel), een computerspel uit 2009 dat gebaseerd is op bovengenoemde film
Ice Age: A Mammoth Christmas, een korte film uit 2011
Ice Age: Continental Drift, een animatiefilm uit 2012
Ice Age: The Great Egg-Scapade, een korte film uit 2016
Ice Age: Collision Course, een animatiefilm uit 2016
Ice Age Adventure, een darkride in Movie Park Germany
Ice Age (band), Zweedse metalband
Ice Age (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset van het ruilkaartspel Magic: The Gathering

Zie ook: IJstijdvak